Дискография американского рэпера Lil Uzi Vert состоит из двух студийных альбомов, четырёх мини-альбомов (EP), пяти микстейпов и 53 синглов (включая 32 в качестве приглашённого исполнителя). В 2014 году Lil Uzi Vert выпустил два самостоятельных проекта под названием Purple Thoughts EP Vol. 1 и The Real Uzi. После подписания контракта с Atlantic Records, Lil Uzi Vert выпустил микстейп Luv Is Rage. В следующем году, Uzi Vert выпустил два микстейпа — Lil Uzi Vert vs. the World и The Perfect LUV Tape. В микстейп Lil Uzi Vert vs. the World вошли сингл «Money Longer», который достиг высшей позиции под номером 54 в американском чарте Billboard Hot 100, а также «You Was Right», который достиг высшей позиции под номером 40. В 2016 году Lil Uzi Vert выпустил совместный релиз с рэпером Gucci Mane под названием 1017 vs. The World.

Его дебютный альбом Luv Is Rage 2 был выпущен 25 августа 2017 года и занял первое место в чарте Billboard 200. В него вошёл сингл «XO Tour Llif3», который достиг высшей позиции под номером 7 в чарте Billboard Hot 100 и был сертифицирован RIAA x7 платиновым. 24 июля 2017 года Uzi Vert выпустил 2 Luv Is 2 Rage на своей странице SoundCloud.

Его второй студийный альбом Eternal Atake был выпущен 6 марта 2020 года, в который вошли два сингла: «Futsal Shuffle 2020» и «That Way».

Альбомы

Делюкс-альбомы

Совместные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Музыкальные видео

Комментарии

Примечания 

Lil Uzi Vert
Lil Uzi Vert
Lil Uzi Vert